Pistian ist die deutsche Bezeichnung für Siedlungen

 in Tschechien: Píšťany und
 in der Slowakei: Piešťany